Serchów – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim w rejonie maniewickim
 Serchów – kolonia w gminie Rożyszcze ówczesnego powiatu łuckiego guberni wołyńskiej, położona 12 wiorst od Łucka, liczyła 79 mieszkańców w 11 domach. W 1936 kolonia Serchów (nad wschodnim brzegiem rzeki Styr) wchodziła w skład gromady Walerianówka należącej do gminy Rożyszcze. Osadnikiem wojskowym w Serechowie był m.in. Gustaw Rakowski.

Przypisy